Келлі Сілдару (; ест. вимова: [ˈKelʲˑi ˈsilˑdɑ.ru]; 17 лютого 2002 р.) - естонська фристайлістка.

Біографія 
Сілдару виграла золоту медаль у змаганні зі слоупстайлу на Зимових Іграх 2016 року, перемігши Тіріл Сістад Крістіансен .  Завдяки цій перемозі, у віці 13 років, Сілдару  стала наймолодшою золотою призеркою на сьогоднішній день на зимових Іграх X і першою людиною, яка виграла медаль Зимових Іграх Естонії. Вона також наймолодша із двох золотих медалістів X Games.

Сілдару виграла жіночий слоупстайл на 2015  і 2016  Dew Tour.

Під час змагань Big Air на Зимових Іграх X у Норвегії 2017 року Сілдару стала першою жінкою, яка коли-небудь приземлилася на перемикач 1260 ° Mute і 1440 ° під час змагань. 

Через її молодий вік першим заходом Кубка світу, в якому їй було дозволено взяти участь, було 27 серпня 2017 року в Кардроні, Нова Зеландія. Вона перемогла у змаганні зі слоупстайлу. 

Незважаючи на те, що вона була золотою медалісткою серед жінок на змаганнях зі слоупстайлу на зимових Олімпійських іграх 2018 року, вона пропустила участь у Іграх через травму коліна. 

Однак на Юнацьких Олімпійських іграх 2020 року вона виграла золоту медаль серед жінок на лижах у вільному стилі.

Олімпійські ігри

Результати Кубка світу 
Усі результати отримані від Міжнародної федерації гірськолижного спорту (FIS) .

Положення сезону 

 Турнірна таблиця до 11 січня 2021 року

Перегони 

 3 перемоги - (2 SS, 1 HP )
 6 подіумів - (2 SS, 3 HP, 1 BA )

Результати чемпіонатів світу 

 1 медаль - (1 золота)

Чемпіонат світу серед юніорів 

 7 медалей - (6 золотих, 1 срібна)

Результати зимових X ігор 

 8 медалей - (5 золотих, 2 срібних, 1 бронзова)

Примітки

Посилання 

 Профіль Естонської лижної асоціації 
 Офіційний вебсайт 
 Біографія  (естонською мовою)

Народились 2002
Естонські бронзові олімпійські медалісти
Бронзові призери зимових Олімпійських ігор 2022
Фристайлісти на зимових Олімпійських іграх 2022
Учасники зимових юнацьких Олімпійських ігор 2020